Gierałtowice ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Gierałtowice, Ortschaft und Gemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Gieraltowitz (Reinschdorf), Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Gierałtowice (Wieprz), Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen